White Terror in Kharkiv — концертний спліт-альбом гуртів Сокира Перуна та Whites Load, виданий на касеті у 2001 році.

Зміст 
Whites Load

 Racial Holy War.mp3
 Богдане.mp3
 Вперед.mp3
 Шлях обраних.mp3
 Якщо Ти Слов'янин.mp3
 Слава Тобі.mp3

Сокира Перуна
<li> Український Патріот
<li> Я син України
<li> Слов'янин
<li> Залишайся білим
<li> Незгасне Полум'я Слави
<li> Під прапором перемоги
<li> Our pride is our loyalty

Альбоми гурту Сокира Перуна
Музичні альбоми 2001